Laugel peut désigner :
 Anselme Laugel (1851-1928), un mécène alsacien
 Auguste Laugel (1830-1914), un ingénieur, administrateur, historien et philosophe français
 Léonce Laugel (1855–1925), mathématicien et traducteur scientifique français.